Натуральне число 1581
 1581 рік до нашої ери
 1581 рік нашої ери